Mercedes-Benz 560 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 560 SL/SLC (gebaut 1971–1989), siehe Mercedes-Benz Baureihe 107
 Mercedes-Benz 560 SE/SEL/SEC (gebaut 1985–1991), siehe Mercedes-Benz Baureihe 126
 Mercedes-Benz S 560 / S 560 e (gebaut seit 2017), siehe Mercedes-Benz Baureihe 222